Лука Филипи  () е италиански автомобилен състезател, роден на 9 август 1985 г. в Савиляно. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на НИО Формула Е и в Бланпен ГТ серии Ендюрънс къп. През 2005 г. печели Формула 3000 Италия. Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още в ГП2, ГП2 Азия, Индикар, Ауто ГП и др. Бил е тест пилот на Минарди, Хонда Ф1 и Супер Агури във Формула 1.

Статистика 

Бележки:
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Филипи, Лука